LAQ steht für:
 La Abraq International Airport (IATA-Code), Flughafen von Al-Baida in Libyen

laq steht für:
 Qabiao (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tai-Kadai-Sprache der Qabiao in Hà Giang (Provinz) in Vietnam und der Provinz Yunnan in China

Abkürzung